NC — аббревиатура, которая может означать:
 NC (No Comment) — без комментариев.
 November Charlie — морской флажковый сигнал бедствия
 Norton Commander — популярный файловый менеджер для DOS
 NetCat — утилита Unix, позволяющая устанавливать соединения TCP и UDP, принимать оттуда данные и передавать их
 Numerical control — см. Числовое программное управление
 NC — почтовый код штата Северная Каролина
 NC-17 (No Children) — нельзя читать детям. Графическое описание секса и/или насилия, различные перверсии.